Naturbruksgymnasiet är namnet på flera svenska skolor:

Naturbruksgymnasiet, Burträsk
Naturbruksgymnasiet Nordvik
Naturbruksgymnasiet Nuntorp
Naturbruksgymnasiet, Ronneby
Naturbruksgymnasiet Strömma
Naturbruksgymnasiet Svenljunga
Naturbruksgymnasiet Öknaskolan